Cholula bezeichnet:

 Cholula (Hidalgo), Ort im mexikanischen Bundesstaat Hidalgo
 Cholula de Rivadavia, Stadt im mexikanischen Bundesstaat Puebla
 San Andrés Cholula, Stadt im mexikanischen Bundesstaat Puebla
 Santa Isabel Cholula, Ort im mexikanischen Bundesstaat Puebla
 Cholula (Sinaloa), Ort im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa
 die Archäologische Zone Cholula mit der Pyramide von Cholula im mexikanischen Bundesstaat Puebla
 Municipio San Andrés Cholula, Municipio im mexikanischen Bundesstaat Puebla
 Municipio San Pedro Cholula, Municipio im mexikanischen Bundesstaat Puebla
 Municipio Santa Isabel Cholula, Municipio im mexikanischen Bundesstaat Puebla